Ма́рта Мари́я Ту́ислтон-Уа́йкэм-Файнс (; 5 февраля 1964, Саффолк, Англия, Великобритания) — английский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Марта Мария Тулислтон-Уайкэм-Файнс родилась 5 февраля 1964 года в Саффолке (Англия, Великобритания) в семье фотографа и иллюстратора  (1933—2004) и его первой жены-новеллиста и художницы  (1938—1993), которые были женаты 31 год, с 1962 года и до смерти Дженнифер 28 декабря 1993 года от рака молочной железы в 55-летнем возрасте. У Марты есть пятеро братьев и сестёр: актёр Рэйф Файнс (род.1962), музыкант  (род.1965), режиссёр  (род.1967), актёр Джозеф Файнс (род.1970) и эколог Джейкоб Файнс; также у неё есть приёмный брат — археолог Майкл Эмери, который воспитывался её родителями, но никогда не был ими официально усыновлён.

Карьера 
Карьера Марты в качестве кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера длилась 6 лет — в 1999—2005 годах. За свой режиссёрский дебют «Онегин» (1999) Файнс получила премию Кинофестиваля в Токио (1999) и премию «Лондонского кружка кинокритиков».

Фильмография 
 1999 — Онегин / Onegin
 2005 — Хромофобия / Chromophobia

Личная жизнь 
Марта замужем за режиссёром, оператором и сценаристом Джорджем Тиффином. У супругов — трое детей, два сына и дочь: Титэн Натаниэль Тиффин (род.26.08.1995), Хиро Борегард Файнс-Тиффин (род.06.11.1997) и Мерси Джини Уиллоу Тиффин (род.15.10.2001).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Марты Файнс
 

Женщины-режиссёры Великобритании
Файнс